Saros 151 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 14 augustus 1776 t/m 1 oktober 3056. Deze serie duurt 1280 jaar en 48 dagen, bevat 72 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 16 t/m 87.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus